Америка́нская ассоциа́ция украинисти́ки (сокр. ААУ; ; ) — организация исследователей истории и культуры Украины и украинского народа, которые работают в США. 

Основана на учредительной конференции, созванной Украинским научным институтом Гарвардского университета 8—9 декабря 1989 года в Кембридже (штат Массачусетс). Проводит общие сборы во время ежегодных конференций Американской ассоциации развития славистических исследований. ААУ участвовала во всех международных конгрессах украинистов. Она премирует лучшие украинистические монографии, статьи и переводы американских авторов, выдаёт в журнальной форме и в Интернете информационный бюллетень (AAUS Newsletter). 

Первым президентом ААУ был И. Физер, позже эту должность занимали Н. Кононенко, А. Гумецкая, М. Найдан, с 2000 года — Р. де Лосса. Секретарь ААУ — А. Диллон (Украинский научный институт Гарвардского университета).

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт организации. 

Организации, основанные в 1989 году
Общественные организации США
Некоммерческие организации США
Украинистика